L'Open de Houston de squash 2017 est l'édition 2017 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 12 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Mazen Hesham.

Le champion du monde et  mondial Karim Abdel Gawad remporte la finale en s'imposant face à son compatriote Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Sport aux États-Unis en mai 2017
Squash en 2017